Шайнпфлюг () — немецкая фамилия.

Известные носители
 Шайнпфлюг, Карел (1869—1948) — чешский писатель, журналист и критик.
 Шайнпфлюгова, Ольга (1902—1968) — чешская актриса и писательница, дочь Карела Шайнпфлюга.
 Шайнпфлуг, Пауль (1875—1937) — немецкий дирижёр и композитор.

См. также 
 Шаймпфлюг